Янголи націй — проект, за яким на вулицях Києва почали встановлювати понад 20 скульптур янголів з посланнями від різних країн світу.

За концепцією проекту, організатори планують встановити понад 20 скульптур янголів заввишки 1,3 м у основних туристичних місцях Києва. Біля кожного янгола кияни та гості столиці зможуть побачити табличку з посланням до України від дружньої країни. Автором скульптур став український художник та скульптор, член Національної спілки художників України В’ячеслав Дідківський.

“У кожної нації є особлива риса, яка виокремлює її серед інших. Можливо, вона не повністю визначає її успіх, але точно робить сильнішою і багатшою! Краще, чим може поділитися кожна нація з Україною сьогодні, - це подарувати їй частину своєї «сили», послати їй янгола з унікальною чеснотою. А ми зберемо їх разом, щоб зробити наше місто та країну сильнішими.  Щоб кожен її житель знав - світ з Україною,  Україна - зі світом!» - зазначають організатори проекту.

Встановлені янголи створять туристичний маршрут «Шлях янголів» та розповідатимуть міську легенду, чому янгол з’явився саме на цьому місці, що знаходиться поруч та що скульптура символізує.

Ангел Долі від посольства Латвії встановлений на Поштовій площі, Ангел Інновацій від Ізраїлю - на території Національного комплексу “Експоцентр України”, Ангел Братства от Литви - Андріївський узвіз, Ангел Віри від Молдови — біля стін Києво-Могилянської академії на Контрактовій площі, Ангел Просвітництва від Болгарії - на Михайлівській площі і символізує спільність слов'янських культур.

Наприклад, біля латвійського янгола буде написано: «Доля народу – це історія його життя, все, що йому вже судилося пройти та ще належить пережити. Латиші, як і українці, знали і гіркі, і щасливі періоди, тому цим янголом ми зичимо українському народові лише найкращої долі. Посольство Латвії, з вірою в Україну!». 

Організатором проекту виступає «Фонд Ігнаса Юрконіса» у партнерстві з посольствами та за підтримки Київської міської державної адміністрації. Зараз свою участь в ініціативі підтвердили п’ять країн. Презентація проекту «Янголи націй, з вірою в Україну!» відбулась 22 листопада у приміщенні посольства Литви. На заході були присутні представники дипломатичних місій Литви, Латвії, Швеції, Грузії, Молдови, Ізраїлю, Болгарії, Азербайджану та ін. країн.

Посилання 
 Скульптура «Янголи націй»

Примітки 

Скульптури Києва